Tacubaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tacubaya, Mexico City, område i Álvaro Obregón, 
 Tacubaya, Puebla, Tlacuilotepec, 
 Tacubaya, Coahuila, San Pedro,